Bonazzi – cognome italiano
 Antonio Bonazzi (1754-1802) – violinista e compositore
 Benedetto Bonazzi (1840-1915) – arcivescovo cattolico e grecista
 Delio Bonazzi – politico italiano
 Emma Bonazzi (1881-1959) – pittrice, disegnatrice, illustratrice e pubblicitaria italiana
Ferdinando Bonazzi (1886-1919) – aviatore e militare italiano al quale è intitolato l'Aeroporto di Reggio Emilia
Ferdinando Bonazzi (1764-1845) – organista e compositore italiano
 Germano Bonazzi (1959) – autore di fumetti italiano
 Giovanna Bonazzi (1966) – biker italiana
 Giuseppe Bonazzi (1932) – sociologo italiano
 Luigi Bonazzi (1811-1879) – storico e attore teatrale italiano
 Luigi Bonazzi (1948) – arcivescovo titolare di Atella
 Mario Bonazzi (1911-1994) – pittore italiano
 Renzo Bonazzi (1925-2010) – politico italiano, sindaco di Reggio Emilia e nipote del maggiore Ferdinando Bonazzi
 Roberto Bonazzi (1971) – calciatore italiano